Медо́ро

 Медоро — сорт сыра
 Медоро — имя пуделя из сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио»